Puchar Szwajcarii w piłce nożnej (, , , , ) – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Szwajcarii. Organizowane co sezon przez Szwajcarski Związek Piłki Nożnej (SFV-ASF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Swiss Super League piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Europy.

Historia 
W 1925 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Szwajcarii. Zwyciężył klub Grasshopper. Puchar Szwajcarii powstał 27 czerwca 1925 roku z inicjatywy Eugena Landolta, ówczesnego prezesa FC Baden.

Wcześniej poprzedził ją sporny w latach 1910–1913 Puchar Anglo, a następnie Puchar Och w 1921 i 1922. W 1925 roku mecz, który również zaliczał się do mistrzostwa, przeciwstawił się zwycięzcom dwóch pierwszych Pucharów Och w celu ustalenia kto będzie ostatecznym zwycięzcą. To trofeum zostało stworzone przez producenta sprzętu sportowego Och Frères.

Pomiędzy 2003 i 2008 do nazwy dołączono nazwę sponsora – Swisscom Cup.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 64 kluby występujących w Mistrzostwach Szwajcarii. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2003/04 rozgrywki składają się z 6 etapów: rundy pierwszej i drugiej, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion Stade de Suisse Wankdorf w Bernie.

Zwycięzcy i finaliści

Anglo Cup (1910-1913)

Och Cup (1921-1925)

Puchar Szwajcarii (od 1925/26) 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Szwajcarii na podium oficjalnie stawało w sumie 28 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Grasshopper, który zdobył 19 Pucharów.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 31.05.2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Szwajcarii

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Szwajcarii w bazie League321